Guadramiro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guadramiro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Guadramiro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar